Абдул Кадир Аль-Рассам (англ. Abdul Qadir Al Rassam; 1882-1952) – иракский художник. Реалист. Один из основоположников современной иракской живописи.  Родился в Багдаде. По образованию военный офицер. Изучал военную науку и в Военном колледже в Стамбуле, Турция (тогда столица Османской империи),  где рисование и живопись были частью учебной программы. Испытал влияние европейской академической школы. Вернувшись в Ирак продолжал заниматься живописью. Создал множество пейзажей. Писал также портреты. Выполнял стенные росписи. Для его работ характерна историко-этнографическая точность. Умер в Багдаде. Среди его работ известность получили «На берегах Тигра», «Пейзаж в Шаклаве», «Палатки на берегу реки», «Всадники», «Портрет Мохамеда Даруиша аль-Аллуси» и др. 
Некоторые из его работ находятся в Матхафе: Арабском музее современного искусства.

Примечания

Литература 
 Богданов А. А. Современное искусство Ирака (1900-е — 1970-е годы). Л.. «Искусство», 1982. С.12-14.
 Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира, том 2, М.,1965. С.94,103.
 Ali, Wijdan. Modern Islamic Art: Development and Continuity. Gainsville: Florida University Press, 1997.
 Bahrani, Zainab and Nada Shabout. Modernism and Iraq. New York: Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery, Columbia University Press, 2009.
 Faraj, Maysaloun, ed. Strokes of genius: Contemporary Iraqi art. London: Saqi Books, 2001.

Художники Ирака
Художники-реалисты